|-
| 176001 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 176002 - ||  || 21 august 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 176003 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 176004 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 176005 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 176006 - ||  || 7 septembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 176007 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 176008 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 176009 - ||  || 2 septembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 176010 - ||  || 2 septembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 176011 - ||  || 3 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 176012 - ||  || 5 septembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 176013 - ||  || 5 septembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 176014 - ||  || 3 septembrie 2000 || Apache Point || SDSS
|-
| 176015 - || 2000 SR || 19 septembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 176016 - ||  || 21 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 176017 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 176018 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 176019 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 176020 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 176021 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 176022 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 176023 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 176024 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 176025 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 176026 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 176027 - ||  || 25 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 176028 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 176029 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 176030 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 176031 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 176032 - ||  || 28 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 176033 - ||  || 28 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 176034 - ||  || 20 septembrie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 176035 - ||  || 21 septembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 176036 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 176037 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 176038 - ||  || 25 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 176039 - ||  || 26 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 176040 - ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 176041 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 176042 - ||  || 25 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 176043 - ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 176044 - ||  || 30 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 176045 - ||  || 25 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 176046 - ||  || 26 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 176047 - ||  || 18 septembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 176048 - || 2000 TH || 2 octombrie 2000 || OCA-Anza || , 
|-
| 176049 - ||  || 1 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 176050 - ||  || 1 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 176051 - ||  || 1 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 176052 - ||  || 1 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 176053 - ||  || 6 octombrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 176054 - ||  || 1 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 176055 - ||  || 1 octombrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 176056 - ||  || 1 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 176057 - ||  || 5 octombrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 176058 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 176059 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 176060 - ||  || 29 octombrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 176061 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 176062 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 176063 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 176064 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 176065 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 176066 - ||  || 2 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 176067 - ||  || 19 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 176068 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 176069 - ||  || 28 noiembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 176070 - ||  || 19 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 176071 - ||  || 19 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 176072 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 176073 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 176074 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 176075 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 176076 - ||  || 30 noiembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 176077 - ||  || 19 noiembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 176078 - ||  || 1 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 176079 - ||  || 4 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 176080 - ||  || 4 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 176081 - ||  || 4 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 176082 - ||  || 5 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 176083 - ||  || 15 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 176084 - ||  || 22 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 176085 - ||  || 23 decembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 176086 - ||  || 20 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 176087 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 176088 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 176089 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 176090 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 176091 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 176092 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 176093 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 176094 - ||  || 3 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176095 - ||  || 4 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176096 - ||  || 18 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176097 - ||  || 16 ianuarie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 176098 - ||  || 18 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176099 - ||  || 19 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176100 - ||  || 20 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-